Osoby o tym nazwisku:
 Caspar Widmer – szwajcarski strzelec
 Max Widmer – szwajcarski zapaśnik
 Silvan Widmer – szwajcarski piłkarz